Бад-Дюрхайм () — город в Германии, курорт, расположен в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Фрайбург. Входит в состав района . Подчиняется управлению .  Население составляет 12 912 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 62,09 км². Официальный код  —  08 3 26 003.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга